Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Petard :
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 et retiré du service en 1921 ;
 le , un destroyer de classe P lancé en 1941 et démoli en 1967.

Petard